Финал Кубка Франции по футболу 2021 года прошёл 19 мая 2021 года на спортивной арене «Стад де Франс» и стал 104-м финалом Кубка Франции. В финале встретились клубы Лиги 1 «Монако» и «Пари-Сен-Жермен». Победителем встречи оказалась команда «Пари-Сен-Жермен».

Для «Монако» этот финал стал десятым в истории клуба и первым за последние 10 лет. Для ПСЖ данный финал является 19-м в истории при 13 победах (общий рекорд Кубка). Парижане во второй раз подряд стали победителями Кубка Франции, так как в минувшем сезоне одержали победу в противостоянии с «Сент-Этьеном».

Путь к финалу 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

[ЛЧФ] = Любительский чемпионат Франции

Матч

Примечания

Ссылки 

2021
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»
Матчи ФК «Монако»
Франция
Май 2021 года
События 19 мая
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2021 году